Са́блинка — река в Ленинградской области, левый приток Тосны. Длина реки 22 км. Площадь водосборного бассейна — 73,5 км².

На карте Шуберта 1860 года обозначена Саблинка или Скороходка.

На берегу реки бывший посёлок Саблино, переименованный в 1923 году в Ульяновку в память о пребывании здесь В. И. Ленина и членов его семьи. Сохранилось название железнодорожной станции Саблино. На реке расположен Саблинский водопад, с перепадом высот 3,5 м.

Фотографии

Примечания 

Притоки Тосны
Реки Тосненского района